Гробница Сулеймана-паши Барджини () — усыпальница османского военачальника Сулеймана-паши, известного как основатель Тираны . Гробница имеет статус памятника культуры.

После смерти Сулеймана Паши его тело было погребено возле построенной им мечети. Во время Второй Мировой войны мечеть и гробница были сильно повреждены в ноябре 1944 года. В 1967 году мечеть и могила были полностью уничтожены, а на их месте возведен монумент неизвестному солдату.

Примечания 

Сулейман
Сулейман-паша